Добренська сільська рада — Волинська область, Камінь-Каширський район
 Добренська сільська рада — Миколаївська область, Баштанський район